Diekhof ist der Name folgender Orte:

 Diekhof (Kalübbe), Ortsteil der Gemeinde Kalübbe im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Diekhof (Laage), Ortsteil der Stadt Laage im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Diekhof (Pronstorf), Ortsteil der Gemeinde Pronstorf im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein

Siehe auch
 Diekhoff
 Dieckhoff
 Dyckhof